Шатийон-сюр-Шаларон:

 Шатийон-сюр-Шаларон — город и коммуна во французском департаменте Эн, округ Бурк-ан-Брес.
 Шатийон-сюр-Шаларон — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.